Hintze est un patronyme notamment porté par :

 Ernesto Hintze Ribeiro (1849-1907), homme politique portugais
 Fritz Hintze (1915-1993), archéologue allemand
 Johannes Hintze (1999-), nageur allemand
 Hedwig Hintze (1884-1942), historienne allemand
 Kurt Hintze (1901-1944), officier SS allemand
 Michael Hintze (1953-), homme d'affaires australo-britannique
 Otto Hintze 1861-1940), historien allemand
 Paul von Hintze (1864-1941), amiral allemand
 Peter Hintze (1950-2016), homme politique allemand

Homonymie de patronyme